Terre Haute har flere betydninger:
 Terre Haute - beliggende i Indiana
 Terre Haute (Illinois) - beliggende i Illinois